Spojení písmen P a V může mít různé významy:

PV 
 SPZ okresu Prešov
 bývalá SPZ okresu Prostějov
 bývalá SPZ malých motocyklů okrese Praha-východ
 SPZ černohorského města Pljevlja
 Podzemní voda
 PV-1 Ventura – letoun řady Lockheed Ventura
 PV-2 Harpoon – varianta vzniklá dalším vývojem z PV-1
 Volvo PV – model automobilky Volvo
 P.V – český hudební producent
 PV-1 (kulomet) – sovětský letecký kulomet
 fotovoltaika (dle anglického výrazu photovoltaics)